Malskäret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Malskäret, Korsholm, Österbotten, 
 Malskäret, Malax, Österbotten,

Se även
Malskär
Marskäret

Robotskapade Finlandförgreningar